Капли датского короля () — устаревший вариант грудного эликсира
 Капли датского короля (песня) — песня Булата Окуджавы